Mercedes-Benz Tourismo, Reisebusmodell der Marke Mercedes-Benz
MBM Tourismo, automobile della MBM Automobile

Pagine correlate
Tourism (disambigua)
Turismo (disambigua)